Facundo Argüello puede referirse a:

 Facundo Argüello (1979-), futbolista y entrenador argentino.
 Facundo Argüello (1992-), tenista argentino.